M.B.Aguirre kan som auktorsförkortning betyda:

 Maria Begoña Aguirre-Hudson
 Maria Begoña Aguirre

Robotskapade auktorsförkortningar